Angelo Camis (Verona, 1932) – compositore, paroliere  e produttore discografico 
 Mario Camis (Venezia, 1878  – Bologna, 1946) – fisiologo